Bukedea (district), een district in het oosten van Oeganda
 Bukedea (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Bukedea